Ян Савицкий:
 Савицкий, Ян (1872—1940) — военачальник кавалерии Армии Российской империи и Войска Польского, бригадный генерал.
 Савицкий, Ян Анатольевич (род. 1987) — казахстанский биатлонист.